The Animals (Энималс, ) — британская рок-группа, начинавшая на блюзовой и ритм-энд-блюзовой сцене Ньюкасла и Лондона. Один из основных представителей «британского вторжения» на американскую музыкальную сцену в начале 1960-х. Всемирную известность приобрела благодаря собственной обработке народной песни «The House of the Rising Sun».

История 

Фактически группа образовалась в Ньюкасле в 1959 году, когда Алан Прайс (19.04.1942, клавишные) и Брайан («Чэс») Чендлер (18.12.1938, бас-гитара), познакомились в группе «The Kansas City Five». На волне общих увлечений блюзом и джазом они вскоре решили организовать собственную группу. К ним присоединился барабанщик Джон Стил (04.02.1941) и группа получила название Alan Price Rhythm & Blues Combo. Поскольку группа была неполная и немного не вписывалась в тогдашние представления о составе музыкального ансамбля (а некоторые клубы требовали строгого соответствия этим представлениям от выступавших в них групп), иногда они приглашали на свои выступления знакомых: студента местного колледжа искусств и промышленного дизайна Эрика Бёрдона (11.05.1941), обладавшего неординарным голосом и певшего в группе «The pagans», в качестве вокалиста и гитариста Хилтона Валентайна (22.05.1943 — 29.01.2021) из группы The Wild Cat. Отличались они и репертуаром: в то время как большинство любительских групп того времени играли популярные песни рок-н-ролльных исполнителей, основу репертуара будущих «The Animals» составили ритм-энд-блюзовые и блюзовые композиции американских блюзменов, что в большей степени отвечало характеру Ньюкасла, знаменитого своими угольными шахтами, и образу жизни в нём.

Группа всё чаще и чаще выступала в различных клубах города, приобретая славу и профессионализм, и, наконец, настал момент, когда наличие постоянного вокалиста и гитариста стало необходимостью. Особо долго искать их не пришлось: музыканты уже сработались с Бёрдоном и Валлентайном, и когда им поступило предложение стать участниками группы на постоянной основе, они согласились. Это произошло в 1962 году. Тогда же в жизни музыкантов произошло ещё два события: они определились с постоянным местом выступлений — им стал клуб «Downbeat» — и сменили название. Последнее, правда, произошло почти случайно. Дело в том, что музыканты выделялись среди остальных групп оригинальной интерпретацией исполняемых композиций, в которых главный упор делался на клавишные, а не на гитару, и необычайно экспрессивной манерой исполнения Эрика Бёрдона, который буквально выкрикивал слова в микрофон. Сдержанными британцами подобное поведение и манера подачи песен были признаны эксцентричными, хоть и достойными внимания, а пресса окрестила музыкантов «животными» («animals»). Это слово и стало новым названием группы.

К концу 1963 г. музыканты приобрели уже достаточную известность в Ньюкасле и окрестностях, что позволило им дать ряд концертов с приехавшим в Англию на гастроли негритянским блюзменом Сонни Боем Уильямсоном. Они не выступали у него на разогреве: это было полноценное совместное турне, во время которого и Уильямсон подыгрывал на гитаре «The Animals» в некоторых композициях, и музыканты из группы (в частности, Алан Прайс и Эрик Бёрдон) участвовали в исполнении некоторых песен Уильямсоном. Таким вот образом 30 декабря 1963 г. они дали концерт в ньюкасльском клубе «A Go-Go», ставший для «The Animals» судьбоносным. Часть этого концерта с выступлением группы была записана для их поклонников на мини-LP (такие пластинки назывались ещё EP) и выпущена ограниченным тиражом в 500 экземпляров (позже этот альбом был переиздан под названием «In the begining». Вторая часть концерта, с выступлением Сонни Боя Уильямсона, была издана в 1974 г. под названием «The night time is the right time», а весь концерт — в 1990 г. под названием «Charlie Declare»). Один экземпляр этой пластинки попал к лондонскому менеджеру Джорджио Гомелски, результатом чего стал неожиданный переезд группы в Лондон в 1964 г., где фирма Columbia Records (филиал EMI) подписала с ней контракт. С этих пор делами группы от имени компании стал ведать продюсер Микки Мост. 2 мая 1964 г. вышел дебютный сингл группы — композиция из репертуара Боба Дилана «Baby Let Me Take You Home», слегка изменённая версия блюзового стандарта «Baby Let Me Follow You Down». Песня заняла 21-е место в хит-параде. Это был успех.

Весь май группа гастролировала по Англии вместе с Чаком Берри и группой «The Swinging Blue Jeans», в июне отправилась на гастроли в Японию, а 11 июня вышел в свет сингл The House of the Rising Sun. Песня была достаточно давно известна публике: до этого её исполняли и записывали, начиная с 1933 года, различные фолк- и блюзовые певцы, в числе которых отметились Вуди Гатри (1941 г.) и легендарный Лидбелли (1948 г.). Также эту песню записывали Джош Уайт, Дэйв ван Ронк, Нина Симон, Джоан Баэз и Боб Дилан, но лишь в исполнении «The Animals» она стала мега-хитом (122-е место в списке 500 лучших песен по версии журнала «Роллинг Стоун»). Критика отметила как вокал Бёрдона, так и необычную аранжировку Алана Прайса. По словам Бёрдона, он слышал эту песню в Ньюкасле от певца Джонни Хандла во время майских гастролей с Чаком Берри, и музыканты решили записать её, чтобы разнообразить свой блюзовый репертуар фолк-песней. Вся работа заняла не более 15 минут. Именно после этой песни «The Animals» стали группой № 3 в мировой музыке, а само понятие «британское вторжение» стало ассоциироваться именно с вокалом Бёрдона. В этом же году вышел первый полноценный альбом группы, почти весь состоявший из кавер-версий песен Фэтса Домино, Джона Ли Хукера, Ларри Уильямса, Чака Берри и некоторых других исполнителей. Исключение составляла лишь песня «Story of Bo Diddley», написанная Бёрдоном на музыку Элиаса Макданиэла и исполненная в стиле «речитативных блюзов» Боба Дилана. Альбом занял высокие места в чартах и вскоре был выпущен и в американском варианте, слегка отличавшемся от английского.

В течение следующих двух лет The Animals достигли суперзвёздного статуса, чему способствовал ряд хит-синглов (в основном это были кавер-версии: Bring It On Home To Me Сэма Кука, Don’t Let Me Be Misunderstood Нины Симон) и несколько масштабных гастролей по США, по материалам которых они выпустили в 1965 году альбом «The Animals on the tour». Группа пользовалась огромной популярностью, в особенности у негритянского населения Америки, чью музыку они активно пропагандировали. Эта популярность была так велика, что крупнейший негритянский журнал «Ebony» посвятил музыкантам пятистраничную статью, а после этого группа выступила в гарлемском концертном зале «Apollo». Ни до, ни после них ни одна белокожая музыкальная группа или исполнитель не удостаивались подобного приглашения.

Группа была на вершине славы. В 1965 г. вышел ещё один альбом, как и первый, состоявший из кавер-версий известных стандартов, однако весной этого года между музыкантами начались конфликты. Суть их была в том, что Бёрдон хотел исполнять аутентичные, народные американские блюзы (видимо, под влиянием работы над «House of the Rising Sun»), в то время как остальные музыканты по-прежнему предпочитали играть кавер-версии песен, написанных профессиональными авторами. Кроме того, Прайс и Бёрдон никак не могли поделить лидерство в группе. В результате 5 мая Алан Прайс после турне по Скандинавии ушёл из группы и создал группу «Alan Price Set». На его место был приглашён клавишник Дэйв Роуберри, по стилю напоминавший Прайса. Следующим шагом стало расторжение контракта с фирмой «Columbia», смена продюсера и заключение контракта с фирмой «Decca» с условием творческой свободы в выборе материала. Группа приступила к записи нового альбома, названного «Animalism», однако в феврале 1966 г. в разгар записи альбома коллектив покидает барабанщик Джон Стил. Его заменил Барри Дженкинс. Вышедший альбом, в котором была записана ещё одна фолк-песня «Inside Looking Out», в очередной раз подтвердил высокий статус группы, заняв 4-е место в чарте, но это не привело к миру внутри коллектива. Разногласия усиливались, и в сентябре 1966 г. группа распалась.

 После распада
Судьба музыкантов сложилась по-разному. Чэс Чэндлер стал менеджером Джими Хендрикса, затем — английских групп The Soft Machine и Slade. Джон Стил, выпустив один сингл, вернулся в Ньюкасл и стал бизнесменом. Эрик Бёрдон записал сольный альбом Eric is here (1967) и собрал новый состав под названием Eric Burdon & The New Animals, с которым выступил на фестивале в Монтерее, Калифорния. Вместе с ним Бёрдон записал четыре сильных и интересных альбома Winds of Change (1967), The Twain Shall Meet (1968), Every One of Us (1968) и Love Is (1968), отдав дань уважения царившей в музыке психоделии. Вскоре после выхода альбома Love Is Эрик распустил The New Animals и присоединился к фанк-роковой группе War, став их вокалистом и продюсером.

 Воссоединения
Однако через два года после своего распада музыканты The Animals сыграли вместе на рождественском представлении в Ньюкасле. Затем они опять расстались, но в январе 1976 года снова собрались и в классическом составе, с Прайсом и Стилом, отыграли несколько джем-сейшнов в доме у Чеса Чендлера, после чего было решено записать альбом под маркой «The Original Animals». Альбом, названный Before We Were So Rudely Interrupted, был записан, но из-за разных юридических сложностей был выпущен лишь через год, после того как Чендлер, недовольный своей игрой, попытался восстановить утраченную гибкость пальцев и переписал свою партию бас-гитары. Альбом получил отрицательные отзывы критиков (особенно досталось Чендлеру как музыканту и продюсеру) и занял лишь 70-е место в хит-параде, и то в США. Группа распалась вновь.

В следующий раз музыканты собрались вместе летом 1983 года, выпустив сингл «Love is for all love», попавший в американский ТОП-50, затем — альбом «Ark», а в октябре дав два концерта в лондонском «Albert Hall». В начале следующего года был выпущен концертный альбом, записанный на стадионе Уэмбли, и записана телепрограмма с участием The Animals, после чего музыканты совершили два турне по Англии. Однако всё это уже не имело успеха, и группа распалась вновь.

В третий раз группа собралась в 1993 году, по инициативе Хилтона Валентайна, уговорившего Чендлера поиграть в группе Hilton Valentine’s Animals. В 1994 году к ним присоединился Стил, после чего группа сменила название на The Animals II. Музыканты исполняли классические песни The Animals, однако в 1996 г. Чэс Чендлер скончался от острой сердечной недостаточности.
Группа временно прекратила свою деятельность, пока в 1999 году к ним не присоединился Роуберри, на место вокалиста не пришёл Тони Лиддл, а место басиста не занял Джим Родфорд. Этот состав вернул себе классическое название группы.
В 2000 году Родфорд ушёл из группы, на его место был приглашён Крис Аллен. В этом составе был записан концертный альбом.

Состав 
 The Animals
 Эрик Бёрдон — вокал (1962—1966)
 Алан Прайс — клавишные, электроорган (1962—1965)
 Хилтон Валентайн — гитара (1962—1966)
 Чэс Чэндлер — бас-гитара, бэк-вокал (1962—1966)
 Джон Стил — ударные (1962—1966)
 Мик Галлахер — клавишные (1965)
 Дэйв Роуберри — клавишные (1965—1966)
  Барри Дженкинс — перкуссия (1966)

 Eric Burdon & The (New) Animals
 Эрик Бёрдон — вокал (1966—1969)
 Вик Бриггс — гитара, клавишные, труба (1966—1968)
 Джон Вейдер — гитара, бас-гитара, скрипка (1966—1969)
 Дэнни Маккаллох — бас-гитара (1966—1968)
 Барри Дженкинс — перкуссионные (1966—1969)
 Зут Мани — клавишные, вокал (1968—1969)
 Энди Саммерс — гитара, бас-гитара (1968—1969)

 The Animals 1975—1976
 Эрик Бёрдон — вокал
 Хилтон Валентайн — гитара
 Алан Прайс — клавишные
 Чэс Чэндлер — бас-гитара
 Джон Стил — ударные, перкуссионные

 The Animals сентябрь 1983 — декабрь 1983
 Эрик Бёрдон — вокал
 Хилтон Валентайн — гитара
 Алан Прайс — клавишные
 Чэс Чэндлер — бас-гитара
 Джон Стил — ударные, перкуссионные
 Зут Мани — клавишные, бэк-вокал
 Стив Грант — гитара, синтезатор, вокал фона
 Стив Грэгори — тенор-саксофон, баритон-саксофон
 Ниппи Ноя — перкуссионные

Временная шкала

Дискография

Альбомы 
 1964 The Animals
 1965 Animal Tracks
 1966 Animalisms

Eric Burdon & The Animals 
 1967 Eric Is Here (США) (Сольный альбом Эрика Бёрдона)
 1967 The Best Of Eric Burdon And The Animals vol.2 (США)
 1967 Winds of Change
 1968 The Twain Shall Meet
 1968 Every One of Us
 1968 Love Is
 1969 The Greatest Hits Of Eric Burdon And The Animals

The Animals (прочее) 
 1976 Before We Were So Rudely Interrupted
 1983 Ark
 1984 Rip It to Shreds — Their Greatest Hits Live
 1965 British Go Go
 1965 In the Beginning
 1974 The Animals & Sonny Boy Williamson — In The Night Time Is The Right Time
 1975 The Animals And Sonny Boy Williamson
 2003 Interesting Life
 2003 Complete French EP 1964/1967

Синглы

Примечания

Ссылки 

 Soul of a Man: The Story of Eric Burdon — January 2009 interview with Eric Burdon
 The Animals in NY by Sally Kempton for the Village Voice 17 September 1964

 
Рок-группы Великобритании
Группы блюз-рока
Группы психоделического рока из Великобритании
Члены Зала славы рок-н-ролла
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1962 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 1969 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 1984 году
Музыкальные коллективы 1960-х годов
Квинтеты
Ритм-энд-блюзовые группы Великобритании
Представители британского вторжения
Исполнители Charly Records
Блюзовые группы из Великобритании